Junior herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt tirsdag den 19. september 2017 i Bergen, Norge. Ruten var 21,1 km lang.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 Kort og rutebeskrivelse 
 Officiel resultatside 

Enkeltstart (junior herrer)